Маймо́н () — еврейская фамилия.

 Маймон, Александр Зискинд (Майман Зискинд Мовшевич, 1809―1887) ― литовский еврейский талмудист, писатель и общественный деятель.
 Маймон, Моисей Львович (Майман, 1860—1924) — русский художник, живописец.
 Маймон, Соломон (1754—1800) — немецкий философ еврейского происхождения, критик Иммануила Канта.
 Маймон, Шири (род. 1981) — израильская певица и актриса.

 Двойная фамилия
 Маймон Фишман, Иегуда-Лейб (Лейб Фишман, 1875—1962) — раввин, государственный и общественный деятель, литератор; один из лидеров религиозного сионистского движения «Мизрахи».
 Фишман-Маймон, Ада (1893—1973) — деятельница женского рабочего сионистского движения, депутат кнессета.

См. также 
 Маймонид